Belügyminisztérium
 .bm, Bermuda felső szintű internetes kódja